Greenough steht für

 Greenough, eine historische Stadt in Westaustralien
 Geraldton-Greenough City, ein lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Western Australia
 eine bestimmte Bauart von Stereomikroskopen

Greenough ist der Familienname folgender Personen:
 Gail Greenough (* 1960), kanadische Springreiterin
 George Bellas Greenough (1778–1855), englischer Geologe
 Horatio Greenough (1805–1852), US-amerikanischer Bildhauer
 Horatio S. Greenough (1845–1916), US-amerikanischer Zoologe
 James B. Greenough (1833–1901), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Peter Greenough (1917–2006), US-amerikanischer Journalist
 William Greenough (* 1932), US-amerikanischer Mediziner